

Geografia

Francia 
 Ardon – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Ardon – comune nel dipartimento del Loiret (Centro-Valle della Loira)

Spagna 
 Ardón – comune nella provincia di León (Castiglia e León)

Svizzera 
 Ardon – comune nel distretto di Conthey (Canton Vallese)

Russia 
 Ardon – città nell'Ardonskij rajon (Ossezia Settentrionale-Alania)

Persone 
 Mordecai Ardon (1896-1992) – artista israeliano